Stazione di Trebaseleghe (1941)
 Stazione di Trebaseleghe (2005)